Наде́жда Я́ковлева:
 Яковлева, Надежда Алексеевна (1815—1897) — предприниматель, одна из богатейших женщин России XIX века.
 Яковлева, Надежда Олеговна (род. 1970) — российский учёный в области педагогики.